George Carter (inżynier) – brytyjski inżynier
 George Carter (koszykarz) – amerykański koszykarz
 George Carter (malarz) – brytyjski artysta malarz
 George Carter (piłkarz) – angielski piłkarz
 George Carter (polityk) – amerykański polityk
 George Carter (rugbysta) – nowozelandzki rugbysta